Elefántfélék
Elefánt, magyar zenekar
Földrajz
 Szlovákia
Alsóelefánt (szlovákul Dolné Lefantovce), község a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban
Felsőelefánt (szlovákul Horné Lefantovce), község a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban